Weidenmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Arwed Weidenmüller (* 1933), deutscher Physiker
 Horst Weidenmüller (* 1964), deutscher Unternehmer